55-й чемпионат Италии прошёл в Вероне в 1995 году.

Чемпионом страны в третий раз в своей карьере стал М. Годена, на пол-очка опередивший Б. Белотти и Т. Маринелли.

Таблица

Ссылки 
 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Чемпионаты Италии по шахматам
1995 год в шахматах
Спорт в Италии в 1995 году
Спортивные соревнования в Вероне